Brestov, comune del distretto di Humenné, nella regione di Prešov
Brestov, comune del distretto di Prešov, nell'omonima regione
Brestov nad Laborcom, comune del distretto di Medzilaborce, nella regione di Prešov